Bratton Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Bratton Township du comté d'Adams dans l'Ohio.
  du comté de Mifflin en Pennsylvanie.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships